Miguel de Grecia (Roma, 7 de enero de 1939) de su verdadero nombre en griego moderno Μιχαήλ της Ελλάδας / Michaíl tis Elládas = Michel de Grèce) es hijo del príncipe Cristóbal de Grecia y de la princesa Francisca de Orleans. Es escritor e historiador.

Biografía 
Fue el único hijo de este matrimonio y el nieto menor del Rey Jorge I de Grecia. Es tío en segundo grado de la Reina Sofía, aunque él es dos meses menor. Por parte materna, es nieto del príncipe Juan de Orleans, duque de Guisa, que fue en vida pretendiente al trono de Francia. Fue también primo hermano de los fallecidos: duque Felipe de Edimburgo, del conde de París Enrique de Orléans, y del rey Miguel I de Rumania, así como de la princesa Marina de Grecia, duquesa de Kent.

Tras morir su padre cuando Miguel tenía un año, se trasladó con su madre a vivir en Larache, Marruecos, donde tenía propiedades la familia Orleans. Después de la Segunda Guerra Mundial se fueron a vivir a Málaga antes de volver a París.

Al morir su madre en 1953, se hizo cargo de su custodia su tío Enrique de Orleans, conde de París, pero pasó largas temporadas con la familia real griega. En 1960 se graduó en ciencias políticas en París. Una vez finalizados sus estudios, sirvió 4 años en el ejército griego.

Miguel permaneció en Grecia tras el Golpe de los Coroneles. Actualmente reside en París, aunque mantienen una residencia en Patmos.

Matrimonio y descendencia 
El 7 de febrero de 1965 contrajo matrimonio en Atenas con Marina Karella, una pintora y escultora de nacionalidad griega. Al tratarse de un matrimonio desigual, Miguel tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión al trono griego y su matrimonio fue considerado morganático, tuvieron dos hijas, las únicas personas de la familia real griega de ascendencia griega: 

 Princesa Alejandra de Grecia (Atenas, 15 de octubre de 1968), casada en 1998 con Nicolas Mirzayantz, con descendencia.
 Princesa Olga de Grecia (Atenas, 17 de noviembre de 1971), casada con Aimón de Saboya-Aosta, duque de Apulia, actualmente duque de Aosta (pretendiente a los tronos italiano y croata), con descendencia.

Carrera literaria 
Su primer libro, Ma sœur l’histoire, ne vois-tu rien venir?, ganó el premio Cazes en 1970. Pero fue sobre todo gracias a sus numerosas novelas históricas, muchas inspiradas en la historia de su familia, que el príncipe se dio a conocer como escritor. Uno de sus últimos libros, Le Rajah Bourbon (El rajá Borbón), publicado en 2007, relata la increíble historia de un heredero del trono de Francia, Juan Felipe de Borbón Navarra, hijo secreto de Carlos III de Borbón, conocido como el condestable de Borbón, que fue rajá en la India y fundador del linaje de los Borbones de la India.

Bibliografía en español 
 Los últimos zares, Nicolás y Alejandra, Su álbum familiar, Editorial Salvat, Barcelona, 1992
 La noche del Serrallo, Editorial Planeta, Barcelona, 1992
 La noche blanca de San Petersburgo
 Las joyas de los Zares
 La gran seductora,1997.
La emperatriz del adiós, Plaza & Janés, 2000
 Juana de Arco, Ediciones Martínez Roca, 2007, ISBN 978-84-270-3417-4
 El Regente, el diamante de la Revolución, Viceversa Editorial, Barcelona, 2010, ISBN 978-84-92819-14-0

Distinciones honoríficas 
Nacionales
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Redentor.
  Caballero Gran Collar de la Orden de los Santos Jorge y Constantino.
  Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia (30/03/1963).
Extranjeras
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 11/09/1964).
  Medalla conmemorativa del 2.500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).

Ancestros

Notas y referencias 

Nacidos en Roma
Príncipes de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Príncipes de Grecia del siglo XXI de la casa de Glücksburg
Escritores de Grecia del siglo XX
Escritores en francés del siglo XX
Caballeros de la Orden del Elefante
Escritores de Grecia del siglo XXI
Escritores en francés del siglo XXI
Miembros de la Iglesia de Grecia
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia